X-Yachts A/S er et dansk værft, med hovedsæde i Haderslev, som bygger sejlbåde mellem 34 og 65 fod.

Historie 
Værftet er grundlagt i 1979, af brødrene Lars og Niels Jeppesen, sammen med deres ven Birger Hansen. Den første
Den første båd, X-79, fik sit navn på grund af bådens længde, der var 7,9 m og fordi den blev søsat i år 1979. Båden var det danske svar på J/24 , Albin Express og Maxi 80 Racer og har vundet mange regattaer siden den første lancering. I alt 468 X-79'ere blev bygget mellem 1979 og 1994.

Værftet bygger cirka 150 både om året. Værftet har bygget over 6.000 både til kunder over hele verden siden 1979.

X-Yachts beskæftiger i alt 100 medarbejdere i hovedkvarteret i Haderslev og har også egen støbe produktion i Polen. X-Yachts har et globalt forhandlernetværk bestående af 40 uafhængige forhandlere. I alt beskæftiger X-Yachts over 250 mennesker verden over.

Majoritetsaktionæren i X-Yachts og ejer siden 2012, er Ib Kunøes holdingselskab Consolidated Holdings, som opererer gennem en række hel- eller delvist ejede selskaber. X-Yachts nuværende administrerende direktør, siden 2018, er Kræn Brinck Nielsen.

Nuværende modeller 
Selvom den første båd var designet til regattaer, er værftets hovedområde cruisingbåde, og repræsenterer i dag tre serier af sejlbåde: Xcruising, Xperformance og nyeste Pure X. I alt repræsenterer disse tre serier 9 både fra 40 til 56 fod. Ydermere introducerede værftet motorbåde i 2021.

Xcruising blev introduceret i 2009. Xc-serien er beregnet til cruising. Den nuværende Xc-serie består af Xc 45 og Xc 50.

Produktionen af Xc 42 stoppede i 2018.

Produktionen af Xc 35 og Xc 38 stoppede i 2021.

Xperformance blev introduceret i 2011. I Xp-serien er ydeevne og hastighed afgørende. Den nuværende Xp-serie består af Xp 44 og Xp 50.

Produktionen af Xp 33 stoppede i 2017.

Produktionen af Xp 38 og Xp 55 stoppede i 2021.

Den seneste serie er Pure X-serien, som blev introduceret i 2016. Pure X-serien er en hybrid mellem Xc- og Xp-modellen med fokus på let sejlads og moderne linjer. I alt består Pure X-serien af 5 modeller, X4⁰, X4³, X4⁶, X4⁹ og X5⁶.

Powerboat serien, som blev introduceret i januar 2021, består af X-Power 33C. X-Yachts planlægger at udvide dette udvalg med yderligere 2 motorbåde de næste par år.

Awards (Nuværende modeller) 

 2021: X4⁰ - Cruising World, Boat of the Year (Performance Cruiser)
 2021: X4⁰ - Sail Magazine Best Boats (Performance Cruiser)
 2020: X4⁶ - Cruising World, Boat of the Year (Best Full Size Cruiser 45 - 55 ft.)
 2020: X4⁰ - European Yacht of the Year (Performance Cruiser)
 2019: X4⁹ - Cruising World, Boat of the Year (Best Full-Size Cruiser)
 2017: X4³ - HISWA (Sailing Boat of the Year)
 2017: X4³ - Cruising World, Boat of the Year (Best Full-Sized Cruiser Under 50 ft.)
 2017: X4³ -Adriatic Boat of the Year (Performance Cruiser 42 - 60 ft.)
 2016: Xc 45 - Cruising World, Boat of the Year (Best Full-Size Cruiser under 50 ft.)
 2015: Xc 45 - Sailing Today Awards (Performance Cruiser)
 2014: Xp 44 - Sailing World, Boat of the Year (Midsize Cruisers (41-45 ft.)
 2013: Xp 50 - Adriatic Boat of the Year (Performance Cruiser 40 - 60 ft.)
 2009: Xc 45 - European Yacht of the Year (Luxury Cruiser)

Award nominated (current models):

 2021: X-Power 33C - Best of Boats Award (Best for Fun)
 2021: X5⁶ - European Yacht of the Year (Luxury Cruiser)
 2019: X4⁶ - European Yacht of the Year (Performance Cruiser)
 2017: X4³ - European Yacht of the Year (Luxury Cruiser)
 2015: Xc 45 - Asia Boating Awards (Best Worldwide Production Sailing Yacht under 15 metres)
 2013: Xp 50 - European Yacht of the Year (Performance Cruiser)

Former Models[edit]

Milepæle for X-Yachts 
En X-79 vandt det, der dengang var det største yachtrace i verden, Sjælland Rundt, med næsten 2.100 yachts, der konkurrerede. X-79 fortsatte med at blive en one-design klasse med næsten 500 både bygget gennem 190'erne.

I 1981 blev X-102 designet til at køre under trekvarttonner-reglen. X-102s vandt Three-Quarter Ton Cup i Finland i 1981 (Soldier Blue) og i 1982 i Spanien (Lille Du). En 'Sport'-version af X-102 blev kaldt X-3/4 Ton og vandt Three Quarter Ton Cup i 1985 (Sverige), 1987 (Holland), Italien (1988) og Grækenland (1989). Igennem 1980'erne byggede X-Yachts mange designs efter Ton og IOR Rules, og vandt også One Ton Cup i 1986 i Spanien (Andelsbanken) og i Sverige (Okyalos, 1990).

I 1985 blev X-99 lanceret, som blev et ISAF-anerkendt one-design, med 605 både bygget. Syv af de ti bedste i Sjælland Rundt 1987 var X-Yachts.

I 1990 lancerede X-Yachts en Performance Cruiser-serie, begyndende med X-412 og X-382.

I 1990'erne blev IMS handicapreglen mere og mere populær til væddeløb. IMX 38 blev udviklet og lanceret i 1993, efterfulgt af IMX 40 og IMX 45 i begyndelsen af 2000'erne. IMX designs konkurrerede rundt om i verden under både IMS og IRC ratings, herunder vandt SORC i USA i 1995 og 1997, IMS European Championships i 1995 og Rolex Commodores’ Cup i Storbritannien i 2002 og 2004.

X-Yachts lancerede deres første one-design raceryacht, X-35, i 2005, efterfulgt af X-41 one-design i 2007. Begge blev ISAF-anerkendte one-design klasser.

IMX 70 blev lanceret i 2005 som en 'one-off', bygget af Green Marine i Storbritannien og indrettet i Danmark.

Eksterne henvisninger 
 Værftets hjemmeside 

Sejlbådsbygger
Danske virksomheder etableret i 1979
Virksomheder fra Sønderjylland